

Toponyme 

 Tarente est le nom d'une ville d'Italie. Elle donne son nom au golfe de Tarente et est située dans la province de Tarente ;
 Tarentum est un borough situé en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Patronyme 

 Archytas de Tarente, philosophe grec ;
 Aristoxène de Tarente, philosophe grec ;
 Catalde de Tarente, moine irlandais devenu évêque de Tarente ;
 Héraclite de Tarente, un des fondateurs de la Pharmacologie et de la Toxicologie en Grèce au  ;
 Léonidas de Tarente, un épigrammatiste grec ;
 Lysis de Tarente, philosophe grec pythagoricien ;
 Milon de Tarente, général épirote sous les ordres de Pyrrhus  ;
 Simon de Tarente, (Simone di Taranto en italien), est un prince normand d'Italie du .

Quelques princes de Tarente au sein de la principauté de Tarente (ordre chronologique) :
 Bohémond de Tarente ;
 Tancrède de Tarente ;
 Philippe  de Tarente ;
 Louis de Tarente ;
 Robert de Tarente ;
 Philippe II de Tarente.

Titre 
 Duc de Tarente, titre de duc français créé en 1809 pour Étienne Jacques Joseph Macdonald (1765-1840).

Biologie 
 La tarente est le nom vernaculaire d'un gecko (Tarentola mauritanica), appelé aussi, à tort, margouillat dans certaines îles françaises (île de la Réunion, Nouvelle-Calédonie).